, né le  à Kawasaki, est un patineur artistique japonais. Il est vice-champion du monde en 2014, médaillé d'argent lors des championnats des quatre continents, champion de la Coupe de Chine 2012, champion de la Coupe de Russie 2013, champion du Skate America 2013 et 2014, vice-champion du Japon 2014 et champion du monde junior 2007. Il termine  lors des Jeux olympiques de Sotchi.

Il annonce en  mettre un terme à sa carrière.

Il étudie la littérature à l'université du Kansai.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
 

Patineur artistique japonais
Naissance en mars 1990
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Naissance à Kawasaki
Étudiant de l'université du Kansai